Больша́я Кугуше́рга () — деревня в Кугушергском сельском поселении Яранского района Кировской области.

История 
Одно из древнейших поселений северо-западных марийцев. Существовало уже в XVII веке, когда было центром марийского Кугушергского княжества, позже входило в состав Кугушергской волости ясачных черемисов—старокрещен, а в XIX—начале XX века — Малошалайской волости Яранского уезда Вятской губернии.

Население

Примечания

Ссылки 
 Большая Кугушерга. Родная Вятка. Краеведческий портал

Населённые пункты Яранского района
Поселения северо-западных марийцев вне Марий Эл